Reginald – imię męskie
Miejscowości w USA:
 Ronald – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Kittitas
Gminy w USA:
 Ronald (ang. Ronald Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ionia